Kannussaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kannussaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Kannussaari (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat, 
 Kannussaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,36, long 28,69), 
 Kannussaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,39, long 28,95), 
 Kannussaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Kannussaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar